Esistono più comuni francesi con questo nome:

Saint-Symphorien, nel dipartimento dello Cher
Saint-Symphorien, nel dipartimento dell'Eure
Saint-Symphorien, nel dipartimento della Gironda
Saint-Symphorien, nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine
Saint-Symphorien, nel dipartimento della Lozère
Saint-Symphorien, nel dipartimento della Sarthe
Saint-Symphorien, nel dipartimento delle Deux-Sèvres